Турнир BNP Paribas Masters 2008 года в мужском парном разряде проводится в 34-й раз. В основной сетке турнира 24 пары, две из которых попали в основу, получив специальное приглашение от организаторов.

Действующие чемпионы турнира — пара Боб Брайан / Майк Брайан — защищали свой титул, однако проиграла уже на старте.

Посев 
Все посеянные пары начинают турнир со второго круга.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Второй раунд)
  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Второй раунд)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз (Второй раунд)
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Второй раунд)

<li>  Йонас Бьоркман /  Кевин Ульетт (Титул)
<li>  Джефф Кутзе /  Уэсли Муди (Финал)
<li>  Симон Аспелин /  Юлиан Ноул (Четвертьфинал)
<li>  Энди Рам /  Бруно Соарес ''(Четвертьфинал)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

BNP Paribas Masters 2008